Такмичење у пливању у дисциплини 100 метара делфин стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2015. одржано је 7. (квалификације и полуфинала) и 8. августа (финале) 2015. године као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Казањске арене у граду Казању (Русија).

За трке је било пријављено укупно 80 такмичара из 70 земаља. Титулу светског првака из 2013. са успехом је одбранио јужноафрички пливач Чад ле Клос који је финалну трку испливао у времену новог афричког рекорда, који сада износи 50,56 секунди. Сребрна медаља припала је Ласлу Чеху из Мађарске, док је бронзу освојио Џозеф Скулинг из Сингапура што је прва медаља на светским првенствима у историји сингапурског пливања и нови азијски рекорд.

Репрезентативац Србије Иван Ленђер наступио је у квалификацијама где је заузео 31. место испливавши деоницу од 100 метара за 53,04 секунде. Репрезентативац Црне Горе Бошко Радуловић у квалификацијама је заузео 62. место испливавши своју трку за 58,10 секунди.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током трајања трка на овом првенству у овој дисциплини испливано је неколико националних рекорда, постављен је нови светски рекорд за јуниоре, те нови рекорди Азије и Африке.

Земље учеснице 
За трке на 100 метара делфин стилом било је пријављено укупно 80 такмичара из 70 земаља, а свака од земаља могла је да пријави максимално два такмичара по утрци.

  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Квалификације 
Иако је за квалификације првобитно било пријављено 80 пливача из 70 земаља, са тркама је стартовало укупно 73 пливача. Пливало се у укупно 8 квалификационих група са по 10 такмичара. Пласман у полуфинале обезбедило је 16 пливача са најбољим временима квалификација. Квалификационе трке пливане су 7. августа, у јутарњем делу програма са почетком у 10:09 по локалном времену.

Напомена: КВ - квалификација; НР - национални рекорд; СРЈ - светски јуниорски рекорд
 Репрезентативци Шри Ланке наступају као независни спортисти под заставом ФИНА

Полуфинала 
Полуфиналне трке одржане су 7. августа у послеподневном делу програма, са почетком у 18:35 по локалном времену. Пласман у финале обезбедило је 8 пливача са најбољим резултатима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Напомена: КВ - квалификација; НР - национални рекорд; СРЈ - светски јуниорски рекорд

Финале 
Финална трка пливана је 8. августа са почетком у 18:13 по локалном времену.

Напомена: НР - национални рекорд; АФР - афрички рекорд; АЗР - азијски рекорд

Види још 
 Пливање
 Светско првенство у пливању 2015.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2015.